Stapfelbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Stapfelbach (Lein), rechter Zufluss der Lein vor Leinroden, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Stapfelbach (Starzel), linker Zufluss der Starzel (zur Prim, zum Neckar) bei Wilflingen, Gemeinde Wellendingen, Landkreis Rottweil

Siehe auch:
 Staffelbach